id. Bertényi Iván (1939) történész
 ifj. Bertényi Iván (1975) történész